Kosmonavtov kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gory Kosmonavtov, 
 Kosmonavtov (hav), 

Robotskapade Antarktisförgreningar